«Фантазёры из дере́вни Уго́ры» — российский мультфильм 1994 года режиссёра Леонида Носырева в стихах. Был создан под конец 1993 года, при жизни Евгения Леонова, которая стала его последней работой в мультипликации.

Рыжий мальчик Антошка является «визитной карточкой» Леонида Носырева. Помимо мультфильма «Фантазёры из деревни Угоры», режиссёр использовал этого персонажа в мультфильмах «Рыжий, рыжий, конопатый», «Антошка» и «Два весёлых гуся», где также появились и другие главные персонажи «Фантазёров».

Сюжет 
Сказка, в которой друзья Дед, его внук Антошка и два весёлых гуся вступают в противоборство с Бабой Ягой, Кощеем Бессмертным, Змеем Горынычем и с котом Мяучером.

Съёмочная группа

Роли озвучивали

Примечания

Ссылки 
 «Фантазёры из деревни Угоры» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 

Рисованные мультфильмы России 1994 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Леонида Носырева
Мультфильмы-сказки